Анто́н Петро́вич Петро́в (17 января 1902, Ачакасы, Цивильский уезд, Казанская губерния, Российская империя — 21 апреля 1982, Москва, СССР) — начальник инженерных войск 40-й армии Воронежского фронта, полковник, Герой Советского Союза (23.10.1943). Генерал-майор инженерных войск (13.09.1944).

Биография 
Родился 17 января 1902 года в семье крестьянина. Чуваш. Работал в сельском хозяйстве. Окончил 4 класса церковно-приходской школы (1915), учился в высшем начальном училище в посёлке Шихраны (1919). 

В армии с 1919 года. Участник гражданской войны. В 1920 году окончил военно-инженерные курсы, в 1926 году — Московскую военно-инженерную школу имени Коминтерна, в 1932 году — Военно-техническую академию. Служил старшим инженером лаборатории строительных материалов Военно-технической академии РККА. 

Участник похода советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию в 1939 году. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Был начальником штаба инженерных войск Воронежского фронта (1942), начальником инженерных войск 40-й армии (1942-1943). Участник Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операций Воронежского фронта.  

Отличился при форсировании Днепра южнее Киева в конце сентября — начале октября 1943 года. Умело и мужественно руководил инженерными войсками армии, что обеспечило захват плацдармов на правом берегу реки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные в боях, полковнику Петрову Антону Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1845).

После войны продолжал службу в армии. С 1947 по 1962 годы был начальником факультета Военно-инженерной академии. С 1962 года генерал-майор инженерных войск А. П. Петров в отставке.

Жил в Москве. Умер 21 апреля 1982 года. Похоронен в Москве в закрытом колумбарии Ваганьковского кладбища.

Память 
 Плита в колумбарии Ваганьковского кладбища.
 Его именем названа школа в родном селе Ачакасы.
 Памятник в Ачакасах

Примечания

Литература 
 
 Чувашская энциклопедия .

Ссылки 
 
 Наградной лист .

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Сапёры Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Преподаватели Военной академии РВСН имени Петра Великого
Члены КПСС
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища